Генрих Штейнер (; ,  — , ) — немецкий художник и график-постэкспрессионист.

Биография 
Г.Штейнер родился в семье интенданта городского театра. В 1915—1920 годах семья жила в Цюрихе, с 1922 будущий художник учится в Гамбурге, где в 1926 поступает в Школу прикладного искусства. В 1927—1929 годах он работает оформителем сцены в театрах Гамбурга и Берлина, затем (в 1929—1932) — Мюнхена. В Мюнхене же Штейнер поступает в Академию художеств, в класс Карла Каспара. Затем, в 1934—1938 Г.Штейнер живёт как свободный художник в Дюссельдорфе, откуда совершает учебные поездки в Париж, Амстердам, Цюрих, в Эльзас. В 1938 он уезжает в Италию, живёт во Флоренции, где входит в кружок немецких художников — Ганса Пуррмана, Рудольфа Леви, Эми Рёдер, Хейнца Баттке и др. Особенное влияние на живопись Г.Штейнера оказал ученик Матисса Р.Леви. Во Флоренции художник обучался в местной художественной академии и в 1939 году впервые выставлял свои полотна.

В 1946 году на Венецианском биеннале работы Г.Штейнера завоёвывают «Premio Colomba». В 1948 году переезжает в Венецию, однако в 1949 возвращается во Флоренцию, женится на Джулиане Тоти, и в 1950 приезжает в Германию, где работает педагогом. Был членом художественного движения Пфальцский сецессион, в 1953 был награждён Пфальцской премией в области живописи города Кайзерслаутерн. В 1959—1974 годах Г.Штейнер преподаёт живопись во Франкфурте-на-Майне. В 1966 он строит летний домик в Леричи в Лигурии, на средиземноморском побережье, где затем проводит летние месяцы. В 1974 художник окончательно переезжает в Италию и живёт попеременно в Риме и в Леричи.

Выставки работ Г.Штейнера с 1939 по 2010 годы проходили в многочисленных музеях и галереях Германии и Италии, в том числе Флоренции, Венеции, Рима, Триеста, Падуи, Милана, Генуи, Кёльна, Бонна, Майнца, Франкфурта-на-Майне, Ганновера, Дюссельдорфа, Мюнхена, Кайзерслаутерна, Билефельда и др.

Примечания

Литература 
 Eduard Mörike: Die Hand der Jezerte. Mit einer Nachwort von Dieter Hoffmann. Gesamtgestaltung in Holzschnitten von Heinrich Steiner. Petri Presse, Kransberg 1980 (Auflage: 150)
 Eduard Mörike: Gedichte. Künstlerisch gestaltet von Heinrich Steiner. Bussesche Verlagshandlung, Herford 1984
 S.P.Q.R. Römische Notizen von Werner Wirthle. Mit 6 Zeichnungen von Heinrich Steiner. Petri Presse Kransberg 1984
 Joseph Freiherr von Eichendorff: Gedichte. Mit Illustrationen von Heinrich Steiner. Verlag Busse+Seewald, Herford 1985

Художники Германии